Meghan Marguerite McCain (Phoenix, 23 de outubro de 1984) é uma blogueira e colunista estadunidense notória por ser a filha do candidato à presidência dos Estados Unidos (em 2000 e 2008) e senador pelo estado do Arizona John McCain. Meghan começou a receber a atenção da media em 2007 graças a seu blog, o McCain Blogette, no qual ela documentava a campanha de seu pai. Desde de janeiro de 2009, ela tem atuado como colunista do jornal The Daily Beast.

Norte-americanos de ascendência inglesa
Norte-americanos de ascendência sueca
Republicanos do Arizona
Blogueiros dos Estados Unidos
Colunistas dos Estados Unidos
Escritores dos Estados Unidos
Ativistas dos direitos LGBT dos Estados Unidos